Macrini è un cognome diffuso soprattutto nell'Italia centro meridionale con una particolare concentrazione in Campania e Calabria e, più in generale, nelle terre della Magna Grecia.

Etimologia 
Deriva dal greco Makrinoi poi latinizzato in Macrinus e quindi Macrini e significa lungo, alto.

Il geografo greco Tolomeo, nell'elenco delle popolazioni corse cita anche i Makrinoi o Macrini stanziati in Casinca.

Toponomastica 
 Contrada nel territorio del comune di Caggiano (SA)

Specie Animali 
 Bolitoglossa macrinii

Varianti 
Macrino, Macrì, Magrì, Magrini

Persone famose 
Giuseppe Macrini che nel 1693 durante una campagna di scavi rinvenne le mura esterne di Pompei.

Variante Macrino
Marco Opellio Macrino, primo tra gli imperatori romani a non essere né senatore né ad appartenere ad una famiglia senatoriale. Prefetto del pretorio, nel 217 guidò i congiurati che assassinarono Caracalla, cui successe.
Marco Nonio Macrino, generale romano.

Variante Macrì
Oreste Macrì, critico letterario, filologo, linguista ispanista e comparatista italiano.
Lorenzo Macrì, attore.
Dumitru Macri, calciatore e allenatore di calcio rumeno.
Mauricio Macri, politico argentino.
Francisco Macri, impresario.
Francesca Macrì, attrice e comica.

Variante Magri
Charlie Magri, pugile britannico. 
Giorgio Magri, scrittore italiano.
Lucio Magri, giornalista e politico italiano. 
John Magri, ciclista maltese. 
Jonathan Magri Overend, ex calciatore maltese. 
Maher Magri, calciatore tunisino. 
Manuel Magri, etnografo, scrittore e archeologo maltese. 
Pietro Magri, musicista e compositore italiano. 
Primo Magri, conte italiano.

Variante Magrini
Giancarlo Magrini, allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano.
Gino Magrini, calciatore italiano.
Lamberto Magrini, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano.
Ludovico Magrini, giornalista italiano.
Mario Magrini, calciatore italiano.
Riccardo Magrini, ex ciclista su strada, dirigente sportivo e commentatore televisivo italiano.
Tullia Magrini, etnomusicologa e antropologa italiana.
Vasco Magrini, aviatore italiano.

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Cognomi italiani